Песье — топоним:

Россия 
 Песье — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Пёсье — деревня в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Подольского района Московской области)
 Песье — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Песье — старое название озера Самро в Ленинградской области.
 Песье — старое название деревни Свердлово Калужской области.